Can Valls puede referirse a:

Lugares 
En España
 Can Valls, localidad del municipio de Dosríos, en la provincia de Barcelona.
 Can Valls, localidad del municipio de Masquefa, en la provincia de Barcelona.
 Can Valls y Torre del Negrell, localidad del municipio de Caldas de Montbui, en la provincia de Barcelona.
 Can Parera-Can Valls, localidad del municipio de Palau-solitá y Plegamans, en la provincia de Barcelona.